Ка́менское — село Елецкого района Липецкой области. Центр Фёдоровского сельского поселения.

Образовалось в 1968 году в результате слияния поселков совхоза «Ка́менский» и сельскохозяйственной артели «Че́стный па́харь» (эти поселки возникли в 1920-х годах рядом со станцией Хитрово). Совхоз «Каменский» унаследовал имя реки Каменки.

Образованное село стало центром Фёдоровского сельского совета .

В Каменском есть два пруда на пересохшем притоке реки Каменки.

Население

Примечания 

Населённые пункты Елецкого района